TKX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Takaroa (Polinesia Francese)